

Osoby noszące nazwisko Kierzkowski 

 Adam Kierzkowski (ur. 1985) – polski gimnastyk
 Alexandre-Édouard Kierzkowski (1816–1870) – kanadyjski żołnierz, inżynier i polityk polskiego pochodzenia
 Bronisław Kierzkowski (1924–1993) – polski artysta malarz i pedagog
 Ewa Kierzkowska (ur. 1964) – polska polityk, w latach 2009–2011 wicemarszałek Sejmu VI kadencji
 Henryk Kierzkowski (1919–1944) – szef Kedywu powiatu przasnyskiego
 Jakub Filip Kierzkowski (1771–1862) – polski pamiętnikarz, uczestnik powstania listopadowego
 Janusz Kierzkowski (1947–2011) – polski kolarz torowy
 Kazimierz Kierzkowski (1890–1942) – działacz polityczny i społeczny
 Maciej Kierzkowski (ur. 1974) – polski gitarzysta i kompozytor
 Roman Kierzkowski (1905–1962) – polski harcmistrz
 Walerian Kierzkowski (1905–1979) – biskup elekt Kościoła Polskokatolickiego w RP
 Władysława Kierzkowska (1923–2016) – polska plastyczka

Inne 
 Karczemka Kierzkowska – część wsi Kierzkowo w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Choczewo na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego
 Jezioro Kierzkowskie